Comedie fantastică se poate referi la:

 Comedie fantastică (gen cinematografic)
 Comedie fantastică (film), un film românesc din 1975